Echinopsis chamaecereus es una especie de plantas en la familia Cactaceae. Es endémica de Tucumán en  Argentina. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo.

Descripción
Echinopsis chamaecereus forma numerosos brotes laterales de tallos en forma de dedos de color verde claro, con de ocho a diez costillas y areolas que tienen con 10 a 15 espinas blancas de 1 a 1,5 mm de longitud y que con la luz solar, se pueden colorear a morado. Las flores son hermafroditas, en forma de embudo con simetría radial y tienen un diámetro de aproximadamente cuatro centímetros. Las  brácteas son numerosas con vivos colores bermellón.  Las flores aparecen desde mayo hasta julio en un lado de los brotes. La fruta es de color rojo, de 7 mm de largo, conteniendo pequeñas y negras semillas.

Taxonomía 
Echinopsis chamaecereus fue descrita por  H.Friedrich & Glaetzle y publicado en Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 1: 96. 1983. 
Etimología
Etimología
Ver: Echinopsis

chamaecereus epíteto compuesto que significa "cereus del suelo".
Sinonimia

Cereus silvestrii
Chamaecereus silvestrii
Lobivia silvestrii

Referencias

Enlaces externos 

chamaecereus
Flora del noroeste de Argentina
Plantas descritas en 1983
Plantas descritas por H.Friedrich
Plantas descritas por Glaetzle